Знак отличия «Варшавский повстанческий крест» — государственная награда Польской Народной Республики.

История 
Варшавский повстанческий крест учрежден Указом Сейма Польской Народной Республики от 7 июля 1981 года. Этим же Указом учреждены положение и описание знака отличия.

В соответствии с положением крестом Варшавского восстания награждались военнослужащие и гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в Варшавском восстании 1944 года. Этой награды могли быть удостоены как граждане Польши, так и иностранные граждане, которые своими действиями содействовали проведению восстания.
Варшавский повстанческий крест мог быть вручен родственникам погибшего участника восстания как память.

Первое награждение крестом Варшавского восстания состоялось в дни празднования 37-й годовщины Варшавского восстания. Среди первых награждённых были: бригадный генерал Ян Мазуркевич («Радослав»), бригадный генерал Франтишек Каминский, полковник Мария Виттек.

Крест имел одну степень, и награждение им производилось один раз.

Награждение крестом Варшавского восстания производилось от имени Президиума Сейма ПНР.

Варшавский повстанческий крест носится на левой стороне груди после креста Великопольского восстания.

Описание знака 
Варшавский повстанческий крест имеет вид равностороннего прямоугольного греческого креста, плечи которого с лицевой стороны расчерчены продольными бороздками на шесть равных частей. Изготавливался из посеребренного оксидированного нейзильбера.

На лицевой стороне креста в центральной его части помещена композиция, состоящая из нарукавной повязки участников восстания и якоря – символа польских повстанцев. Нарукавная повязка покрыта эмалью белого цвета (верхняя половина) и красного цвета (нижняя половина). Изображение якоря гладкое, полированное. На горизонтальных плечах креста проставлена дата начала восстания:

 на левом плече – I.VIII;
 на правом плече – 1944.

Якорь представляет собой комбинацию, состоящую из двух стилизованных латинских букв «P» и «W» (Polska Walcząca), расположенных друг над другом.

На оборотной стороне креста на его горизонтальных плечах сделана надпись: «POWSTAŃCOM WARSZAWY». Надпись проходит сквозь расположенный в центральной части креста венок овальной формы, образованный из переплетенных ветвей лавра.

Оборотная сторона креста гранулированная, окаймленная по периметру гладким полированным бортиком.

Все надписи и изображения на кресте выпуклые, полированные.

Размеры креста 43 х 43 мм, основание 8 мм, повязка 17 х 8 мм, ширина бортика 1,5 мм.

Лента 
Лента Варшавского повстанческого креста — шёлковая муаровая многоцветная шириной 40 мм. Посредине ленты проходят две продольные полосы белого и красного цвета шириной 7 мм каждая. По обе стороны от них расположены чередующиеся полоски голубого и черного цвета (три голубые и две чёрные). Ширина голубых полосок 3 мм, чёрных — 2 мм.

Кольцо, соединяющее крест с лентой, с лицевой стороны покрыто орнаментом.

Неофициальная награда 

Крест Варшавского восстания () — неофициальная награда польских солдат во время Варшавского восстания 1944 года. Изготавливались из захваченных немецких Железных крестов, с приколотой довоенной монетой в 1 злотый в центре над свастикой, с гербом Польши, котвицей и надписью 1944. По разным сведениям, награда давалась за убийство офицера СС в рукопашном бою или же за любые другие проявления храбрости.
Известно только одно воспоминание о ней.

См. также 

Кресты Польши
1944 год
Польша во время Второй мировой войны
Август 1944 года
Октябрь 1944 года